Gumbs ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Gumbs (1928–2018), Politiker aus Anguilla, Chief Minister
 Evan Gumbs (* 1964), anguillanischer Politiker
 Idalia Gumbs (1933–2000), anguillanische Politikerin
 Keith Gumbs (* 1972), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Onaje Allan Gumbs (1949–2020), US-amerikanischer Jazz-Pianist, Keyboarder und Arrangeur
 Tynelle Gumbs (* 1998), Leichtathletin von den Britischen Jungferninseln